Voitel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Voitel (1773/74–1839), Schweizer Pädagoge und Soldat
 Gottfried Voitel (1926–1990), deutscher Politiker (FDP)
 Paul Voitel (1895–1963), deutscher Bergmann, Politiker (KPD/SED) und Gewerkschafter